Stupanus ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Stupanus (auch Emmanuel Stuppan; 1587–1664), Schweizer Mediziner
 Johannes Nicolaus Stupanus (auch Johannes Nicolaus Stuppan; 1542–1621), Schweizer Mediziner